Paso Ancho puede referirse a:

 Paso Ancho, localidad de Costa Rica;
 Paso Ancho, localidad de Panamá;
 Paso Ancho, localidad de México.